Casa de Welf, dinastia europea que des del  fins a l'actualitat 
 Antiga Casa de Welf, dinastia de governants europeus entre el segle IX i el XI 
 Güelfs i gibel·lins, conflicte que enfrontà les cases de Welf i Hohenstaufen conflicte al centre i nord de península Itàlica durant els segles  i 
 Welf I (? - abans de 876), noble suabi membre de l'Antiga Casa de Welf 
 Welf I de Baviera (? - 1101 a Pafos, Xipre), duc de Baviera (1070 -1077 i 1096 -1101)
 Güelf II de Baviera “el Gros” (1072 - Kaufering, 1120), duc de Baviera (1101 - 1120)
 Welf de Caríntia (? - 1055), duc de Caríntia i marcgravi de Verona el 1047